Nata da una costola de Il Manifesto Carta era una rivista prima mensile poi settimanale italiano d'informazione fondata nel 1998 e chiusa nel 2010.
Il Direttore è stato Pierluigi Sullo, affiancato da un Coordinamento che inizialmente comprendeva Anna Pizzo, Daniele Barbieri, Marco Calabria e Pablo Echaurren. 

Pubblicava articoli, reportage, inchieste e approfondimenti sulle realtà sociali e aveva un sito web con newsletter quotidiane d'informazione.

Ogni giorno alle 17 era disponibile sul sito web una pagina scaricabile in formato PDF che raccoglieva un editoriale, le ultime notizie, le campagne in corso e, una settimana dopo l'uscita in edicola, gli articoli della versione cartacea.

Parallelamente al lavoro della rivista, Carta pubblicava tramite la casa editrice IntraMoenia di Napoli una serie di libri che approfondivano i temi trattati dal settimanale: dalle lotte in difesa dell'acqua pubblica a quelle contro l'alta velocità in Val di Susa, dall'analisi dei movimenti sociali boliviani a quella delle nuove reti della democrazia partecipativa e del nuovo municipalismo. Tra gli autori Marco Revelli.

Collegamenti esterni

Settimanali italiani del passato
Riviste di attualità italiane
Periodici fondati nel 1998
Pubblicazioni scomparse nel 2010
Periodici in lingua italiana
Cultura a Roma